Кетрин Лиса Бел (; Лондон, 14. август 1968) британско-америчка је глумица, продуценткиња и модел.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1990-е
|-
| 1991. || — || -{True Colors}- || Дона || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 1992. || Смрт јој лепо стоји || -{Death Becomes Her}- || Лисл (дублерка) || 
|-
| 1993. || — || -{Mother of the Bride}- || Честити || 
|-
| rowspan=2| 1994. || — || -{Dream On}- || Кеј Медоуз || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Људи од рата || -{Men of War}- || Грејс Лешилд || 
|-
| rowspan=4| 1995. || — || -{Vanishing Son}- || Кели / Рејчел || ТВ серија, 2 еп.
|-
| — || -{Alien Nation: Body and Soul}- || полицајка || 
|-
| Пријатељи || -{Friends}- || Робин || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{The Naked Truth}- || ? || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 1996—2005. || Војни адвокати || -{JAG}- || мајор/поручник Сара Макензи || ТВ серија, главна улога, 205 еп.
|-
| rowspan=2| 1996. || Нуклеарна подморница || -{Black Thunder}- || командант поручник Лиса Старк || 
|-
| — || -{Hot Line}- || Кет || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 1997. || Херкул: Легендарна путовања || -{Hercules: The Legendary Journeys}- || Сајнија || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=2| 1998. || Црни гром || -{Black Thunder}- || Лиса || 
|-
| Таксијем до Канаде || -{Cab to Canada}- || Сенди || 
|-
| 1998—1999. || — || -{Penn & Teller's Sin City Spectacular}- || Кетрин Бел || 2 еп.
|-
| 1999. || — || -{Thrill Seekers}- || Елизабет Винтерн || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2000-е
|-
| rowspan=2| 2003. || Свемогући Брус || -{Bruce Almighty}- || Сузан Ортега || 
|-
| Буђење мртвих || -{Waking the Dead}- || Сем Џејмс || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=2| 2005. || — || -{Babak and Friends: A First Norooz}- || Лејла (глас) || 
|-
| Бермудски троугао || -{The Triangle}- || Емили Патерсон || мини-серија
|-
| rowspan=3| 2006. || — || -{Company Town}- || Меги Шонеси || ТВ серија, пилот еп.
|-
| — || -{Threshold}- || др Дафне Ларсон || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Ред и закон: Одељење за специјалне жртве || -{Law & Order: Special Victims Unit}- || Наоми Чилс || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=2| 2007. || Позив у помоћ || -{Still Small Voices}- || Мајкл Самер || главна улога
|-
| Свемогући Еван || -{Evan Almighty}- || Сузан Ортега || непотписана
|-
| 2007—2013. || Жене америчких војника || -{Army Wives}- || Дениз Шервуд || ТВ серија, главна улога, 117 еп.
|-
| 2008. || Добра вештица || -{The Good Witch}- || Касандра Каси Најтингејл || главна улога и извршна продуценткиња
|-
| 2009. || Башта добре вештице || -{The Good Witch's Garden}- || Касандра Каси Најтингејл || главна улога и извршна продуценткиња
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2010-е
|-
| 2010. || Венчање добре вештице || -{The Good Witch's Gift}- || Касандра Каси Најтингејл || главна улога и извршна продуценткиња
|-
| rowspan=3| 2011. || Последњи преживели || -{Last Man Standing}- || Аби Колинс || главна улога и продуценткиња
|-
| Породица добре вештице || -{The Good Witch's Family}- || Касандра Каси Најтингејл || главна улога и извршна продуценткиња
|-
| Добро јутро, убицо || -{ Good Morning, Killer}- || Ана Греј, специјална агенткиња ФБИ || главна улога
|-
| 2012. || Чаролија добре вештице || -{The Good Witch's Charm}- || Касандра Каси Најтингејл || главна улога и извршна продуценткиња
|-
| rowspan=2| 2013. || Судбина добре вештице || -{The Good Witch's Destiny}- || Касандра Каси Најтингејл || главна улога и извршна продуценткиња
|-
| Кинг и Максвел || -{King & Maxwell}- || Џоун Дилинџер || ТВ серија, 2 еп.
|-
| 2014. || Чари добре вештице || -{The Good Witch's Wonder}- || Касандра Каси Најтингејл || главна улога и извршна продуценткиња
|-
| 2015—2021. || Добра вештица || -{Good Witch}- || Касандра Каси Најтингејл || ТВ серија, главна улога и извршна продуценткиња
|-
| rowspan=2| 2016. || — || -{The Bandit Hound}- || Џоен || 
|-
| Идемо испочетка || -{The Do-Over}- || Дон Дифазио || 
|-
| rowspan=3| 2017. || Код куће за Божић || -{Home for Christmas Day}- || Џејн Макендрик || главна улога и извршна продуценткиња
|-
| — || -{High-Rise Rescue}- || Бет Дејвис || главна улога и извршна продуценткиња
|-
| Осећа се Божић || -{Christmas in the Air}- || Лидија Еванс || главна улога и извршна продуценткиња
|-
| 2018. || Лето за памћење || -{A Summer to Remember}- || Џесика Такер || главна улога и извршна продуценткиња
|-
| 2019—2020. || Морнарички истражитељи: Лос Анђелес || -{NCIS: Los Angeles}- || мајор/поручник Сара Макензи || ТВ серија, 3 еп.
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2020-е
|-
| 2020. || Нађимо се за Божић || -{Meet Me at Christmas}- || Џоун || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 

Рођени 1968.
Америчке глумице
Америчке манекенке
Амерички продуценти
Британске глумице
Британске манекенке
Британски продуценти